О́уэн Кри́стофер Макке́н (; ) — ирландский актёр, режиссёр, сценарист, оператор, продюсер, монтажёр и модель. Наиболее известен по роли сэра Гвейна в телесериале «Мерлин» канала BBC и Ти Си Кэллахана в сериале «Ночная смена».

Биография 
Оуэн Кристофер Маккен родился 21 февраля 1983 года в Дублине, Ирландия. У него есть две сестры — Фрейя и Ниам. Окончил Дублинский университетский колледж.

В 19 лет стал моделью, выбранным в качестве лица компании «Abercrombie & Fitch», в дополнение к работе для «Polo Ralph Lauren», «Braun» и журнала «GQ». Некоторое время работал в Лос-Анджелесской театральной студии.

Дебютировал в кино в 2006 году. С 2010 по 2012 год снимался в сериале «Мерлин».

С 2014 по 2017 год снимался в сериале «Ночная смена».

В 2015 году номинирован на премию «International Filmmaker Festival of World Cinema» в категории «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Пэдди в багажнике».

В 2016 году сыграл Дока в фильме «Обитель зла: Последняя глава».

В 2018 году сыграл в сериале «Летящие сквозь ночь».

С 2021 года играет в сериале «Ла-Брея».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Ирландии